

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Osmolin – część miasta Zduńska Wola
 Osmolin – część wsi Charłupia Mała w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Osmolin – część wsi Dzierlin w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Osmolin – część wsi Janów w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Osmolin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Sanniki